André Melet (1917-1970), un joueur français de rugby ;
 Lionel Melet (1967-), un acteur français de doublage ;
 Tancrède Melet (1983-2016), un sportif et artiste français.